Dancing With Strangers är ett album från 1987 av Chris Rea.

Låtlista
Joys of Christmas 	
I Can't Dance to That 	
Windy Town 	
Gonna Buy a Hat 	
Curse of the Traveller 	
Let's Dance 	
Que Sera 	
Josie's Tune 	
Loving You Again 	
That Girl of Mine 	
September Blue 	
I Don't Care Any More 	
Donahue's Broken Wheel 	
Danielle's Breakfast

Musikalbum 1987
Album av Chris Rea